Гран-при Бельгии 1984 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на трассе в Зольдере, Бельгия. Соревнования состоялись 29 апреля 1984 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии